Fernwood, quartier de Chicago
 Fernwood, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard

voir aussi
 Fernwood 2 Night, série télévisée